Helbich ist der Familienname folgender Personen:

 Anton Helbich-Poschacher (* 1954), österreichischer Jurist, Steinmetz und Industrieller
 Burgl Helbich-Poschacher (1929–2010), österreichische Unternehmerin und Mäzenin
 Hans-Martin Helbich (1906–1975), deutscher Theologe
 Ilse Helbich (* 1923), österreichische Autorin
 Leonhard Helbich-Poschacher, österreichischer Industrieller
 Leopold Helbich (1926–2004), österreichischer Steinmetz, Industrieller und Politiker
 Wolfgang Helbich (1935–2021), deutscher Historiker
 Wolfgang Helbich (Kirchenmusiker) (1943–2013), deutscher Kirchenmusiker

Helbich steht für:
 Ing. Leopold Helbich Brücke (früher Donaubrücke Grein), Brücke zwischen Ober- und Niederösterreich

Siehe auch:
 Helbig, Familienname